48-й Венецианский международный кинофестиваль проходил в Венеции, Италия с 3 по 14 сентября, 1991 года.

Жюри 

 Джан Луиджи Ронди (председатель, Италия),
 Сильвия д’Амико (Италия),
 Джеймс Белуши (США),
 Джон Бурмен (Великобритания),
 Мишель Симент (Франция),
 Мориц Де Хадельн (Великобритания),
 Наум Клейман (Молдавия),
 Ойа Кодар (Югославия),
 Пилар Мир (Испания).

Конкурсная программа

Награды 
 Золотой лев: Урга — территория любви, режиссёр Никита Михалков
 Серебряный лев — Особый приз жюри: Божественная комедия, режиссёр Мануэл де Оливейра
 Серебряный лев за лучшую режиссёрскую работу:
 Чжан Имоу — Подними красный фонарь;
 Терри Гиллиам — Король-рыбак;
 Филипп Гаррель — Я больше не слышу гитары
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль: Ривер Феникс — Мой личный штат Айдахо
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Тильда Суинтон — Эдуард II
 Золотой лев за вклад в мировой кинематограф: Марио Моничелли и Джан Мария Волонте
 Золотые Озеллы:
 Германия, девять — ноль — Жан-Люк Годар
 Миссисипская масала — Мира Наир
 Крик камня — Вернер Херцог
 Кубок Вольпи: 
 Лучший актёр — Ривер Феникс, фильм Мой личный штат Айдахо
 Лучшая актриса — Тильда Суинтон, фильм Эдуард II
 Золотая медаль президента Сената:
 Германия 90 девять ноль, режиссёр Жан-Люк Годар
 Золотой лев за вклад в мировой кинематограф:
 Джан Мария Волонте
 Марио Моничелли
 Golden Ciak:
 Лучший фильм — Миссисипская масала
 Лучший актёр — Витторио Меццоджорно
 Лучшая актриса — Гленн Клоуз
 Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ):
 Никчёмный человек, режиссёр Наото Такэнака 
 Приз OCIC:
 Урга — территория любви
 Приз OCIC — особое упоминание:
 Луиджи Фаччини
 Кубок Пазинетти:
 Лучший фильм — Урга — территория любви
 Лучший актёр — Витторио Меццоджорно
 Лучшая актриса — Мерседес Рул
 Приз имени Пьетро Бьянчи:
 Паоло Тавиани
 Витторио Тавиани
Little Golden Lion:
Король-рыбак, режиссёр Терри Гиллиам
Evira Notari Prize:
Подними красный фонарь, режиссёр Чжан Имоу

Библиография 
 Edoardo Pittalis — Roberto Pugliese, Bella di Notte — Август 1996 года
 L’Europeo, Cinema in Laguna, Сентябрь 2008 года

Ссылки 
 48-й Венецианский кинофестиваль 
 Официальный сайт кинофестиваля в Венеции

Сентябрь 1991 года
1991 год в Италии
Кинофестивали 1991 года